Dropides ist der Name folgender Personen der griechischen Antike:

 Dropides (Archon 645/44 v. Chr.), griechischer Staatsbeamter, Athener Archon
 Dropides (Archon 593/92 v. Chr.), griechischer Staatsbeamter, Athener Archon